Комелико-Супериоре () — коммуна в Италии, располагается в провинции Беллуно области Венеция.

Население составляет 2448 человек, плотность населения составляет 26 чел./км². Занимает площадь 96 км². Почтовый индекс — 32040. Телефонный код — 0435.

Ссылки